B 80 bezeichnet:
die Bundesstraße 80 in Deutschland
die Lavamünder Straße in Österreich
die 80 km/h-Version (B80) des Stadtbahnwagens B der DUEWAG AG

B80 steht für:
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Yanzi-Sprachen

B80